Nadzy i martwi – powieść amerykańskiego pisarza Normana Mailera
 Nadzy i martwi – amerykański film wojenny z 1958, ekranizacja